V Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 1962 odbywały się w Moskwie (Związek Radziecki). Trwały od 16 do 26 października 1962 roku.

Drużyny uczestniczące

Faza grupowa

Grupa A 
 Ryga

Wyniki

Tabela

Grupa B 
 Leningrad

Wyniki

Tabela

Grupa C 
Wyniki

	
Tabela

Grupa D 
Wyniki

Tabela

Grupa E 
 Moskwa

Wyniki

Tabela

Faza finałowa

Mecze o miejsca 11-21 
 Kijów

Wyniki

Tabela

Mecze o miejsca 1-10 
 Moskwa

Wyniki

Tabela

Klasyfikacja końcowa

Linki zewnętrzne 
 Wyniki

Mistrzostwa świata w piłce siatkowej
1962 w piłce siatkowej
Piłka siatkowa w ZSRR
1962 w ZSRR
Sport w Rydze
Zawody sportowe w Petersburgu
Zawody sportowe w Moskwie
Sport w Kijowie